Engo steht für:

 Engo (Unternehmen), italienisches Unternehmen

Engo ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Bamela Engo (1931–2010), kamerunischer Jurist, Richter am Internationalen Seegerichtshof